Isabel de Moravia (en alemán: Elisabeth von Mähren, en checo: Alžběta Moravská, en alto sorabo: Hilžbjeta Morawska; Brno, c. 1355-Meissen, 20 de noviembre de 1400) fue la segunda hija y tercer descendiente de Juan Enrique de Moravia (nieto de Otakar II de Bohemia, rey de Bohemia) y de su segunda esposa, Margarita de Opava. Se convirtió en margravina consorte de Meissen por su matrimonio con el margrave Guillermo I de Meissen (1366).

Isabel fue enterrada en la capilla del príncipe en la Catedral de los SS. Juan y Donato.

Matrimonio 
Isabel se casó con Guillermo I de la Casa de Wettin en Meissen, en la primavera de 1366. La pareja no tuvo hijos.

Antepasados

Véase también 
 Margraviato de Moravia
 Jobst de Moravia
 Castillo Špilberk
 Moravia

Referencias 

Margraves de Meissen
Casa de Wettin
Casa de Luxemburgo
Mujeres de la Edad Media en Alemania
Nacidos en Brno
Nobles alemanas del siglo XIV